Leamington (Canadà)
 Leamington (Illinois), Estats Units
 Leamington (Utah), Estats Units
 Royal Leamington Spa, Warwickshire, Anglaterra
 Leamington Hastings, Warwickshire, Anglaterra